Connoquenessing, un borough du comté de Butler, en Pennsylvanie.
 Connoquenessing Township, un township, situé dans le comté de Butler en Pennsylvanie.
 , un affluent de la rivière Beaver en Pennsylvanie.